Британи — історична назва населених пунктів в Україні:
 Британи — до 1946 назва села Дуболугівка, нині Ніжинському районі Чернігівської області;
 Британи — до 1946 назва селища міського типу Дніпряни, нині Новокаховської міської ради Херсонській області.